Скоморохов (Скоморохова) — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Скоморохов, Вячеслав Семёнович (1940—1992) — советский легкоатлет.
 
 Скоморохов, Михаил Юрьевич (род. 1949) — советский и российский режиссёр, народный артист России (1996).
 Скоморохов, Николай Михайлович (1920—1994) — советский лётчик, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Скоморохов, Николай Михайлович — советский учёный-электротехник.

 Скоморохова, Наталья Владимировна (род. 1988) — российская актриса.

Топоним 
 Скоморохова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.

См. также 
 Скоморохово
 Скоморохова гора